Флаг муниципального образования Гришковское сельское поселение Калининского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 6 февраля 2012 года решением Совета Гришковского сельского поселения № 135 и 29 марта 2012 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7582.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух горизонтальных полос: зелёного цвета (вверху, шириной 8/9 ширины полотнища) и жёлтого цвета. На зелёной полосе — треугольник красного цвета, основанием которого является нижняя граница полосы, а вершина располагается в центре полосы; в центре зелёной полосы (поверх треугольника) — соцветие подсолнечника жёлтого цвета с семенами чёрного цвета, сердцевина которого разделена по диагоналям на четыре части, причём четверти, обращённые к боковым сторонам полотнища — голубого цвета, а вместо лепестков цветка подсолнуха — в этих четвертях головки пшеничных колосьев жёлтого цвета. Жёлтая полоса мурована в три ряда тонкими линиями тёмно-жёлтого цвета».

Обоснование символики 
История Гришковского сельского поселения Калининского района начинается с 1826 года, когда по решению войскового атамана Григория Кондратьевича Матвеева (предписание № 490 от 24 марта 1826 года) у маленькой степной речки Косатая стали селиться иногородние, прибывшие с Украины и обедневшие казаки с Ивановского куренного поселения. Основным занятием местного населения является производство зерна и овощеводство.

Основу флага Гришковского сельского поселения составляют символы сельского хозяйства:

— зелёная полоса — символ сельскохозяйственных угодий поселения;

— подсолнух — основная масленичная культура Кубанских земель;

— колосья пшеницы — символ хлеборобной славы, соединённые вместе они аллегорически напоминают шестерёнку, одну из частей зерноуборочных машин, а также символ солнца, тепла, достатка;

— голубая сердцевина подсолнуха, символизирующая поливное овощеводство, — аллегория воды, символ основы жизни и роста.

Мурованная жёлтая полоса, расположенная у нижнего края полотнища, — аллегория фундамента, основы, символизирует развёрнутое строительство современных объектов инфраструктуры в поселении (детского сада, жилья, спортивных сооружений и т. д.).

Красное остриё (треугольник) символизирует колхоз «Червонный шлях», то есть «Красный путь», созданный в Калининском районе на землях современного Гришковского поселения в 20-х годах XX века (один из первых колхозов Краснодарского края).

Зелёный цвет символизирует природу, здоровье, жизненный рост.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.

Красный цвет — символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы, красоты и праздника.

Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Примечания 

Флаги с изображением подсолнуха
Флаги с изображением пшеничного колоса